Luigi Bobbio (1944 - 2017) – politologo italiano
Luigi Bobbio (1957) – politico italiano